Snöbjörn kan avse:
 Snöbjörn –  ett verktyg för snöröjning, se snösläde
 Snöbjörn skald – en isländsk skald verksam under 1000-talets första decennier